Get Outta My Way (Разкарай се от пътя ми) е песен на австралийската певица Кайли Миноуг от единадесетия ѝ студиен албум Aphrodite. Издаден е като втори сингъл на 27 септември 2010 г. Песента влиза директно на 12 място в UK Singles Chart и на 69 място в Австралия. Песента става петият ѝ номер едно сингъл в класацията на списание Billboard – Hot Dance Club Songs в САЩ.

Формати и песни 
 CD Single
 Get Outta My Way – 3:39
 Get Outta My Way (7th Heaven Radio Edit) – 3:35

 CD Single #2
 Get Outta My Way – 3:41
 Get Outta My Way (Bimbo Jones Club Remix Radio Edit) – 3:35
 Get Outta My Way (Sidney Samson Remix) – 5:35
 Get Outta My Way (Paul Harris Vocal Remix) – 7:20
 Get Outta My Way (Mat Zo Remix) – 8:31
 Get Outta My Way (CD-ROM Video)

 Дигитален сингъл
 Get Outta My Way – 3:39

 iTunes ремикси
 Get Outta My Way – 3:39
 Get Outta My Way (Bimbo Jones Club Remix Radio Edit) – 3:35
 Get Outta My Way (Paul Harris Vocal Remix Radio Edit) – 4:49
 Get Outta My Way (Kris Menace Remix) – 6:47
 Get Outta My Way (Daddy's Groove Magic Island Rework) – 8:03
 Get Outta My Way (BeatauCue Remix) – 5:01
 Get Outta My Way (Steve Anderson's Pacha Extended Mix) – 6:44

 Amazon.co.uk ремикси
 Get Outta My Way – 3:41
 Get Outta My Way (Bimbo Jones Club Remix Radio Edit) – 3:35
 Get Outta My Way (Sidney Samson Remix) – 5:35
 Get Outta My Way (7th Heaven Radio Edit) – 3:37
 Get Outta My Way (Paul Harris Dub Remix) – 7:37
 Get Outta My Way (Daddy's Groove Magic Island Rework) – 8:03
 Get Outta My Way (SDP Extended Mix) – 5:41

 Masterbeat.com ремикси
 Get Outta My Way (7th Heaven Club Mix) – 7:52
 Get Outta My Way (7th Heaven Radio Mix) – 3:35
 Get Outta My Way (Paul Harris Dub) – 7:36
 Get Outta My Way (Paul Harris Remix) – 7:19
 Get Outta My Way (Stuart Price Extended Club) – 5:40

 Австралийски ремикси
 Get Outta My Way – 3:39
 Get Outta My Way (Bimbo Jones Club Remix Radio Edit) – 3:36
 Get Outta My Way (Sidney Samson Remix) – 5:36
 Get Outta My Way (7th Heaven Radio Edit) – 3:35
 Get Outta My Way (Paul Harris Dub Remix) – 7:19
 Get Outta My Way (Daddy's Groove Magic Island Rework) – 8:02
 Get Outta My Way (SDP Extended Mix) – 5:40

 Австралийски CD сингъл
 Get Outta My Way – 3:41
 Get Outta My Way (Bimbo Jones Club Remix Radio Edit) – 3:35
 Get Outta My Way (Sidney Samson Remix) – 5:35
 Get Outta My Way (Paul Harris Vocal Remix) – 7:20
 Get Outta My Way (Mat Zo Remix) – 8:31
 Get Outta My Way (CD-ROM Video)

Сингли от 2010 година
Песни на Кайли Миноуг